Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 62 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 30 июля. В турнире приняли участие 15 спортсменов из 14 стран.

Медалисты

Рекорды 
Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Результаты

Примечания

Ссылки 
Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012